James Abercrombie peut désigner :
 James Abercrombie, 1er baronnet (?-1724), officier de la British Army et homme politique ;
 James Abercrombie (1706-1781), général britannique ;
  (1732-1775), colonel britannique ;
  (1792-1861),  représentant américain de l'Alabama ;
  (1758-1841), pasteur américain.

Voir aussi 
  (1880–1948),  footballeur de la ligue australienne de rugby